Мисато:
 Мисато — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Акита.
 Мисато — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Кумамото.
 Мисато — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тода префектуры Мияги.
 Мисато — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Миядзаки.
 Мисато — город в Японии, расположенный в префектуре Сайтама.
 Мисато — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Сайтама.
 Мисато — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Симанэ.
 Мисато Кацураги — персонаж аниме-сериала и манги «Евангелион».